Dit is een lijst van steden in Slowakije. In januari 2006 telde Slowakije 138 steden. Het aantal inwoners is de stand van de volkstelling van 26 mei 2006.

 
Slowakije
Steden